Tarzan steht für:

 Tarzan, fiktive Figur von Edgar Rice Burroughs

Werke:
 Tarzan, der Affenmensch, US-amerikanischer Film von W. S. Van Dyke (1932)
 Tarzans Abenteuer in New York, US-amerikanischer Film von Richard Thorpe (1942)
 Tarzan wird gejagt, US-amerikanischer Film von Kurt Neumann (1947)
 Tarzan in Gefahr, US-amerikanischer Film von Robert Florey (1948)
 Tarzan And Jane Regained … Sort Of, US-amerikanischer Film von Andy Warhol (1963)
 Tarzans Todesduell, US-amerikanisch-britischer Film von Robert Day (1963)
 Tarzan (Fernsehserie, 1966), US-amerikanische Fernsehserie (1966 bis 1969)
 Tarzan am großen Fluß, US-amerikanisch-schweizerischer Film von Robert Day (1967)
 Tarzan und der Dschungelboy, US-amerikanischer Film von Robert Gordon (1968)
 Tarzan – Herr des Urwalds, US-amerikanischer Film von John Derek (1981)
 Tarzan (1999), US-amerikanischer Zeichentrickfilm
 Tarzan & Jane, US-amerikanischer Film von Steve Loter (2002)
 Tarzan (Fernsehserie, 2003), kanadisch-US-amerikanische Fernsehserie 
 Tarzan 2, US-amerikanischer Zeichentrickfilm (2005)
 Tarzan (Musical), Musical von Phil Collins (2006)

 Tarzan (2013), deutscher Animationsfilm von Reinhard Klooss
 Legend of Tarzan, US-amerikanischer Film von David Yates (2016)

Tarzan ist der Spitzname folgender Personen:

 Tarzan Cooper (Charles T. Cooper; 1907–1980), US-amerikanischer Basketballspieler
 George Christensen (Footballspieler) (1909–1968), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Ellison Brown (1914–1975), US-amerikanischer Leichtathlet
 Michael Heseltine (* 1933), britischer Politiker

Sonstiges:

 LeTourneau Technologies Tarzan Class Jackup, eine Klasse von Hubinseln von LeTourneau Technologies